Црква Светог Преображења се однооси на:

Србија 

 Црква Светог Преображења у Пасјану
 Црква Преображења Господњег у Сокобањи
 Црква Светог Преображења Господњег у Чајетини
 Српска православна црква Светог Преображења у Панчеву
 Црква Светог Преображења у Жабарима
 Црква Светог Преображења у Добрици
 Црква Светог Преображења у Смедеревској Паланци
 Црква Светог Преображења у Шапинама
 Црква Светог Преображења у Славковици
 Црква светог Преображења у Придворици
 Манастир Преображење
 Храм Светог Преображења Господњег у Стублу
 Манастир Светог Преображења у Будисавцима
 Српска православна црква Преображења у Шатринцима

Босна и Херцеговина 

 Црква Светог Преображења (Сарајево)
 Црква Светог преображења Господњег у Крајпољу
 Црква Преображења Господњег у Требињу
 Црква Преображења Христовог у Клепцима
 Храм Преображења Господњег у Јабуци
 Црква Преображења Господњег у Брезовом Пољу

Црна Гора 
 Манастир светог Преображења

Северна Македонија 
 Манастир Свето Преображење у селу Зрзе

Канада 
 Манастир Светог Преображења Господњег